La palabra Dymaxion es una marca que Buckminster Fuller usó en muchas de sus invenciones. Es una abreviatura en inglés de «dynamic maximum tension» ("tensión máxima dinámica").

El término fue acuñado para Fuller aproximadamente en 1928 por Waldo Warren, un experto en publicidad que se había hecho famoso por inventar la palabra «radio» para lo que la gente acostumbraba a llamar «the wireless» (el inalámbrico) en aquella época. Fuller necesitaba un nombre de marca para su primer modelo arquitectónico, conocido más tarde como Casa Dymaxion.

Para obtener la palabra, Warren pasó dos días escuchando a Fuller, tratando de sintetizar una sensación a partir del lenguaje que usaba Fuller. Entonces jugó con sílabas de palabras típicas de Fuller hasta que nació la palabra «Dymaxion».

Fuller se entusiasmó con la palabra y la empleó para muchas de sus invenciones en las siguientes décadas, como la Casa Dymaxion, el Coche Dymaxion y el Mapa Dymaxion. También renombró su elaborado diario, en el que trataba de documentar su vida como experimento con el mayor detalle posible, como Dymaxion Chronofile.

Referencias
 Leigh White, Buck Fuller and the Dymaxion World, in: The Saturday Evening Post, 14 October 1944, cited in: Joachim Krausse and Claude Lichtenstein (eds.), Your Private Sky, Lars Müller Publishers, Baden/Switzerland, 1999, page 132. ISBN 3-907044-88-6

Buckminster Fuller